Magyarország történelme során sok család előfordult Lukács és Lukácsy néven, ezek a teljesség igénye nélkül a következők:

Lukács
 bikafalvi Lukács család
 borosnyói Lukács család
 désházi Lukács család
 ditrói Lukács család
 erzsébetvárosi Lukács család
 etrekarcsai Lukács család
 futásfalvi Lukács család
 havatői Lukács család
 hilibi Lukács család
 hosszúaszói Lukács család
 illyefalvi Lukács család
 karczfalvi Lukács család
 karulyai Lukács család
 kászonfelsőfalvi Lukács család
 kisbunyi Lukács család
 kövecsesi Lukács család
 lemhényi Lukács család
 magyarzsákodi Lukács család
 nagyenyedi Lukács család
 nagyküküllőfalvi Lukács család
 újtordai Lukács család
 sárpataki Lukács család
 szegedi Lukács család
 vécsei Lukács család

Lukácsy
 dobrovniki Lukácsy család
 hutirai Lukácsy család
 szentmiklósi Lukácsy család

Hasonló névvel
 szegedi Lukács-Lessner család
 perényi báró Perényi-Lukács család